

Еллістон — переписна місцевість, штат Монтана
 Еллістон — переписна місцевість, штат Вірджинія